est la formule brute de plusieurs isomères.

 métronidazole, numéro CAS 
 isocyanurate de triméthyle, numéro CAS 
 6-diazo-5-oxo-L-norleucine, numéro CAS